Salli bezeichnet:
 (1715) Salli, Asteroid

Salli heißt der Ort:
 Salli (Armenien)

Salli ist der Familienname folgender Personen:
 Edgar Salli (* 1992), kamerunischer Fußballspieler
 Janne Salli (* 1977), finnischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Salü (Gruß)
 Sally
 Sali